Medina (iz arap. "Madīna" za "grad") može značiti:
 Medina, grad u Saudijskoj Arabiji
 Medina (dio grada), zbirni naziv za stare, pretežno trgovačke dijelove gradova u Sjevernoj Africi
 Medina (Australija), predgrađe Pertha
 Medina (rijeka u Velikoj Britaniji)
 Medina, sinonimni naziv za grad Mdina na Malti
 Medina (Misamis Oriental), Glavni grad pokrajine Misamis Oriental na Filipinima
 u Španjolskoj:
 Medina Azahara
 Medina del Campo
 Medina de Pomar
 Medina de Rioseco
 Medina-Sidonia
 u Sjedinjenim Američkim Državama:
 Medina (Minnesota)
 Medina (New York)
 Medina (Sjeverna Dakota)
 Medina (Ohio)
 Medina County (Ohio)
 Medina, Tennessee
 Medina (Texas)
 Medina County (Teksas)
 Medina River, rijeka u Teksasu
 Medina (Washington)
 Medina (Wisconsin)

Ostala značenja 
 Medina (pjevačica)